

Geografia

Italia
 Capriva del Friuli – comune del Friuli-Venezia Giulia

Slovenia
 Capriva nel Carso, oggi Kopriva – frazione di Sesana